Hanzo peut se référer à :
Hanzō Hattori, un ninja japonais.
Hanzo, un personnage du manga Hunter × Hunter.
Hanzo, un personnage de la série de jeux vidéo Suikoden.
Hanzo Shimada, un personnage du jeu vidéo Overwatch.
Hanzo:ninja du manga/anime Naruto/Naruto shippuden